

Integralne części wsi  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Halin - osada wsi Puste Łąki w woj, mazowieckim, w pow, wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Halin – część wsi Sowy w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław

Miejscowości na Białorusi 

 Halin – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowszczyzna.